Pair à vie (en anglais, Life Peer) est une catégorie de la noblesse au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et au Royaume des Tonga.

 Pairs à vie au Royaume-Uni
 Pairs à vie aux Tonga